Борис Валерианович Чириков (6 июня 1928, Орёл — 12 февраля 2008, Новосибирск) — советский и российский физик. Создатель теории динамического хаоса в классических и квантовых гамильтоновых системах. Академик РАН.

Биография 
Окончил физико-технический факультет МГУ (МФТИ) в 1952 году. В 1958 году по приглашению Будкера переехал в Новосибирский Академгородок. В Институте ядерной физики СО АН СССР последовательно возглавлял сектор, лабораторию, теоретический отдел. С 1998 года стал главным научным сотрудником. Научно-исследовательскую работу совмещал с преподавательской деятельностью, являясь профессором кафедры общей физики Новосибирского государственного университета.
Один из создателей программы обучения физике на физическом факультете.

Член-корреспондент Академии наук СССР с 1984 года, академик Российской академии наук с 1992 года.

Профессиональная деятельность 
Его ранние работы по динамике пучков в циклических ускорителях и по удержанию плазмы в открытых магнитных ловушках обеспечили теоретический фундамент для основных экспериментов, проводимых в ИЯФ СО РАН.

Получил фундаментальные результаты в основаниях статистической механики.

Важным открытием Бориса Чирикова является отображение, впоследствии получившее название стандартного отображения Чирикова. Квантовый аналог стандартного отображения широко используется для описания явления динамической локализации, которое наблюдается в экспериментах с атомами водорода и ридберговскими атомами в микроволновых полях и в бозе-эйнштейновских конденсатах на оптических решетках.

Память 

Похоронен на Южном кладбище Новосибирска.

Примечания

Ссылки 
 Публикация СО РАН к 70-летию Бориса Валериановича Чирикова
 Чириков Борис Валерианович // Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав / Сост. Е. Г. Водичев и др. — Новосибирск: Наука, 2007. — С.274—275.
 Чириков Борис Валерианович, один из первых преподавателей НГУ
 «Борис Валерианович Чириков — Законодатель Хаоса», А. Н. Скринский (отв. ред.), О. В. Жиров, Д. Л. Шепелянский, К. В. Эпштейн (составители), Рос. акад. наук Сиб. отд-ние Ин-т ядерной физики им. Г. И. Будкера — Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2014 = 282с + 16с, ISBN 978-5-7692-1362-5 (см подробнее)

 Списки трудов
 Его статьи в РИНЦ
 Список трудов в каталоге РГБ.
 Список публикаций Бориса Валериановича Чирикова // biblus.ru

Физики России
Физики СССР
Сотрудники СО АН СССР
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники Московского физико-технического института
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)
Сотрудники ИЯФ СО РАН
Преподаватели Новосибирского государственного университета